El término Terroso puede hacer referencia a:

 Terroso (apellido), apellido de origen cántabro.

Divisiones administrativa

en España 
 Terroso (Orense), lugar y parroquia del municipio de Vilardevós, en la provincia de Orense.
 Terroso (Zamora), localidad del municipio de Cobreros, en la provincia de Zamora.
 San Martín del Terroso, localidad del municipio de Cobreros, en la provincia de Zamora.

en Portugal 
 Aver-o-Mar, Amorim e Terroso, freguesia del municipio de Póvoa de Varzim, distrito de Oporto.
 Cividade de Terroso, yacimiento arqueológico en União das Freguesias de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso, municipio de Póvoa de Varzim, distrito de Oporto.
 Terroso (Aver-o-Mar, Amorim e Terroso), localidad de la freguesia de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso, municipio de Póvoa de Varzim, distrito de Oporto.
 Terroso (Espinhosela), localidad de la freguesia de Espinhosela, municipio y distrito de Bragança.
 Terroso (Palmeira de Faro e Curvos), localidad de la freguesia de Palmeira de Faro e Curvos, municipio de Esposende, distrito de Braga.